Fredonia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fredonia Township (Iowa)
 Fredonia Township (Michigan)